Plurella är ett släkte av sjöpungar. Plurella ingår i familjen Plurellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Plurella